Арчаглы-Аят — река
 Арчаглы-Аят — посёлок